O Tahitian Noni é um clube de basquete com sede em Jundiaí, São Paulo, participante da Nossa Liga de Basquetebol.. Sua formação, em 2004, possibilitou a volta ao Brasil do jogador Marcel de Souza.

Clubes de basquetebol de São Paulo (estado)